Болтино — название населённых пунктов в России:

 Болтино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Болтино — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Болтино — село в Ромодановском районе Мордовии.
 Болтино — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Болтино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Болтино — деревня в Вадском районе Нижегородской области.
 Болтино — село в Камешкирском районе Пензенской области.
 Болтино — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Болтино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Болдино